Der Hungarian Grand Prix 2021 war ein Damen-Tennisturnier in Budapest. Das Sandplatzturnier der Kategorie WTA 250 war Teil der WTA Tour 2021 und fand vom 12. bis 18. Juli 2021 statt.

Titelverteidigerinnen waren Alison Van Uytvanck im Einzel sowie die Paarung Jekaterina Alexandrowa/Wera Swonarjowa im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Hungarian Grand Prix 2021 fand vom 10. bis 11. Juli 2021 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Budapest